Barthel může být:

 Stade Josy Barthel – víceúčelový sportovní stadion v Lucemburku

křestní jméno
 Barthel Beham (1502–1540) – německý malíř a grafik

příjmení
 Josy Barthel (1927–1992) – lucemburský závodník v běhu na střední tratě
 Mona Barthelová (* 1990) – německá profesionální tenistka